Fe, het chemische symbool voor het element ijzer
 Fe (computerspel)
 Fire Emblem
 Fallen Earth
 Fundamentals of Engineering exam
 Flat Earth
 Ford FE-motor
 Frontend
 Formule E